Взрыв бытового газа в Новосибирске произошёл 9 февраля 2023 года утром в 07:43 (03:43 по Московскому времени) в панельном пятиэтажном доме по адресу улица Линейная, 39. В доме оказалось разрушено 30 квартир. Площадь обрушения составила 200 м².

Ход событий 
Аварийно-спасательные работы на месте трагедии шли всю ночь, когда температура воздуха опускалась до минус 25 градусов, и были завершены утром 10 февраля. В самый разгар работ в них были задействованы почти 400 человек и 90 единиц техники.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов после взрыва газа 14 человек, включая ребёнка. Из них девять человек с разной степенью травм были доставлены в медицинские учреждения.

В тот же день (10 февраля) власти региона пообещали выплатить семьям погибших при инциденте компенсацию по 1 млн рублей, а пострадавшим — по 200—400 тыс. рублей (в зависимости от тяжести ранений).

Расследование 
10 февраля 2023 года суд арестовал на два месяца фигурантов дела Ирину Урбах и Евгения Кавуна. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следствие установило, что за несколько дней до инцидента они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах многоэтажного дома, в котором произошел взрыв. Подозреваемые представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».

Траур 
9 февраля Президент России Владимир Путин назвал произошедшее трагедией. Российский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

См. также 
 Взрыв в жилом доме в Магнитогорске
 Взрыв в жилом доме в Ногинске

Видео 
 Обзор происшедшего телеканалом 360
 Обзор происшедшего телеканалом Реалии
 Обзор происшедшего телеканалом ЛенТВ24

Примечания 

Взрывы 2023 года
Взрывы природного газа в России
Катастрофы в России 2023 года
События 9 февраля
Февраль 2023 года в России
Катастрофы в Новосибирске